Zestaw okrętowy – zestaw środków technicznych właściwych dla danego typu jednostki, rozmieszczony w wydzielonym miejscu i przeznaczony do określonych celów (np. zestaw okrętowy sekcji minerskiej).

Marynarka wojenna